Le nom de Guerre d'Afrique peut faire référence à :

 De Bello Africo (ou Bellum Africum), le récit relatant la campagne en Afrique de la Guerre civile de Jules César ;
 la guerre d'Afrique ou guerre du Maroc (en espagnol : Guerra de África, ou Guerra de Marruecos), entre l'Espagne et le Maroc.